{{НП
 |статус                  = Город
 |русское название        = Итагуи
 |оригинальное название   = 

 |подчинение              = 
 |страна                  = Колумбия
 |герб                    = Escudo de Itagüí.svg
 |флаг                    = Flag of Itagüí.svg
 |описание герба          = 
 |описание флага          = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_dir = N|lat_deg = 6|lat_min = 10|lat_sec = 
  |lon_dir = W|lon_deg = 75|lon_min = 37|lon_sec = 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |размер карты страны     = 
 |размер карты региона    = 
 |размер карты района     = 
 |вид региона             = департамент
 |регион                  = Антиокия
 |регион в таблице        = Антиокия
 |вид района              = 
 |район                   = 
 |район в таблице         = 
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   =  (2012—2015)
 |дата основания          = 1743
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = 
 |статус с                = 1832
 |площадь                 = 21,09
 |вид высоты              = 
 |высота центра НП        = 1553<ref>Итагуи   на сайте population.mongabay.com</ref>
 |климат                  = 
 |официальный язык        = 
  |население              = 231 340
  |год переписи           = 2012
  |плотность              = 10 969
  |население агломерации   = 3 312 165 человек
  |национальный состав    = 
  |конфессиональный состав= 
  |этнохороним            = 
 |часовой пояс            = -5
 |DST                     = 
 |телефонный код          = 4
 |почтовый индекс         = 
 |почтовые индексы        = 
 |автомобильный код       = 
 |вид идентификатора      = 
 |цифровой идентификатор  = 
 |сайт                    = https://web.archive.org/web/20110809055226/http://itagui.areadigital.gov.co/Paginas/inicio.aspx
 |язык сайта              = es
}}
Итагуи () — город в департаменте Антьокия, Колумбия.

 География 
Город расположен в северо-западной части страны на высоте около 1550 метров над уровнем моря. Является одним из самых маленьких городов (имеющих статус муниципалитет'') страны по площади и при этом самым плотнонаселённым из них. Площадь — 21,09 км² (12,7 км² — городская застройка, остальное — сельская), плотность населения — 10 969 чел/км². Фактически является южным пригородом города Медельин (от центра одного города до центра другого по прямой — около 8 километров).

Описание 
Неграмотны 4,9% населения старше 5 лет. 98,9% домов снабжаются электричеством, 97,5% подключены к водопроводу, 94,7% — к телефонной сети. На территории города расположены 2 из 28 станций метрополитена Медельина.

В городе расположена тюрьма строгого режима.

Демография 
Население
 2005 — 230 272
 2012 — 231 340

Расовый состав
 Белые и метисы — 93,9%
 Коренные колумбийцы — 6,1%

История 
 1743 год — первое поселение на месте будущего города
 1832 год — открыта первая школа и получен статус города (муниципалитета).
 1874 год, 24 марта — первая выставка-ярмарка домашнего скота.
 1876 год, 26 марта — в городе заработал телеграф.
 1920 год — по улицам города прошло первое механическое транспортное средство.
 1931 год — в городе начал функционировать водопровод.
 1945 год, 13 мая — открыта первая библиотека.
 1988 год — впервые мэр города избран голосованием, а не назначением.

Достопримечательности 
 
 Футбольный клуб «Итагуи», играющий на стадионе  (открыт в 1994 году, вместимость — 12 тысяч зрителей).

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Городская библиотека 
 Itagüí Ya cambió — OTR Un programa pensando en los itaguiseños  Видео 0:29:12

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия